Gzowscy herbu Grabie – polski ród szlachecki
 Gzowscy herbu Junosza – polski ród szlachecki